Fruita ist der Name

 einer Stadt in Colorado, siehe Fruita (Colorado)
 einer Siedlung in Utah, siehe Fruita (Utah)